Босија има више значења:

 Босија (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Босија (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији